

Місто:
 Макіївка — Донецька область, Донецький район
Села:
 Макіївка — Київська область, Білоцерківський район
 Макіївка — Луганська область, Сватівський район
 Макіївка — Сумська область, Сумський район
 Макіївка — Черкаська область, Черкаський район
 Макіївка — Чернігівська область, Ніжинський район
 Макіївка — Чернігівська область, Прилуцький район
Залізниця:
 Макіївка-Пасажирська — залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці
 Макіївка (Макіївка-Вантажна) — залізнична станція Донецької дирекції Донецької залізниці

Див. також 
 Макієвка